

Aziende
 Beiersdorf AG – azienda tedesca

Geografia 
 Beiersdorf, comune della Sassonia (Germania)
 Beiersdorf, frazione della città tedesca di Grimma, in Sassonia
 Beiersdorf, frazione della città tedesca di Leisnig, in Sassonia
 Beiersdorf, frazione del comune tedesco di Beiersdorf-Freudenberg, nel Brandeburgo (Germania)
 Beiersdorf, frazione di Uebigau-Wahrenbrück nel Brandeburgo (Germania)